Tha Carter IV — девятый студийный альбом американского рэпера Лил Уэйна, выпущен 29 августа 2011 года. Первоначальной датой выпуска было 21 июня 2011 года, но релиз был перенесён. На 39-й церемонии премии American Music Awards 2011 года альбом получил номинацию в категории «Лучший рэп/хип-хоп альбом», а сам Lil Wayne — «Лучший рэп/хип-хоп исполнитель».

Синглы 
Первым синглом с альбома стала песня «6 Foot 7 Foot», была выпущена 16 декабря 2010 года и была спродюсирована американским продюсером Bangladesh.Записана совместно с Cory Gunz.
Песня под названием «John», записанная с Rick Ross'ом, является вторым синглом с альбома. Была выпущена 24 марта 2011 года.
Третий сингл под названием «How To Love», вышел 31 мая 2011 года. В этой песне Лил Уэйн не использовал Auto-Tune в отличие от других своих композиций, на этом настоял продюсер трека Detail. Песня возглавляет многие чарты США и других стран.
Четвёртый сингл «She Will» был записан совместно с Drake и вышел 12 августа 2011 года. В Соединенных Штатах был добавлен для цифрового скачивания 16 августа 2011 года. Первоначально содержал куплет с Rick Ross'ом; песня доступна также для прослушивания и скачивания.

Продажи 
В Соединённых Штатах альбом дебютировал на первой строчке чарта Billboard 200, продав 964,000 копий в первую неделю.

16 ноября 2011 года, альбом был сертифицирован дважды платиновым Ассоциации звукозаписывающей индустрии Америки.

По состоянию на февраль 2012 года альбома было продано 3,5 млн экземпляров по всему миру.

Список композиций

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

Примечания 

Альбомы производства The Smeezingtons
Альбомы Cash Money Records
Альбомы Лила Уэйна
Альбомы Universal Republic Records
Альбомы Young Money Entertainment
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums